Уайт-Ривер () — река в штате Индиана, США, главный приток реки Уобаш. Река состоит из двух рукавов — западного и восточного, которые протекают через южную и центральную Индиану. Площадь бассейна реки — около 14 880 км², он охватывает 42 округа Индианы.

Западный рукав, более длинный, считается советом США по географическим названиям главным, его длина составляет 583 км. Река начинается к югу от Уинчестера, округ Рэндольф, протекает на запад около 104 км затем на юго-запад 280 км до впадения в реку Уобаш.

Восточный рукав начинается со слияния двух рек — Флатрок, длина которой 180 км, и Дрифтвуд. Дрифтвуд также является слиянием двух рек — Биг-Блу-Ривер, длиной 206 км, и Шугар-Крик. Западный и восточный рукава сливаются в округе Пайк, Индиана.

Примечания

Ссылки 
 Principal Cities and Towns of the White River Basin

Бассейн Огайо
Реки Индианы